Bernhard steht für:

 Bernhard (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 Bernhard (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Bernhard (Forstkastl), historischer Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Forstkastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Bernhard (Gemeinde Neustadtl), Ort in  Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Bernhard (Funkfeuer), ein deutsches Drehfunkfeuer im Zweiten Weltkrieg
 (2643) Bernhard, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Aktion Bernhard
 Sankt Bernhard
 Bernard
 Bernart
 Bernhardt
 Bernhart
 Bernhardus
 Bernhards